Kratzen steht für:

 Reaktion auf einen Juckreiz

 Kratzen (Werkzeug), zum Aufrauen von Geweben aus Wolle und Baumwolle
 umgangssprachlich auch für das Kardieren
 ch, stimmloser uvularer Frikativ im Hochalemannischen (alemannisch: chretzä)

Siehe auch:
 Kratze
 Scratch